FC Herstal is een Belgische voetbalclub uit Herstal. De oude club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 82 en heeft rood-groen als kleuren. Herstal speelde in de eerste helft van de 20ste eeuw in de hogere reeksen, maar zakte daarna geleidelijk aan wat weg.

Geschiedenis
De club ontstond na de Eerste Wereldoorlog uit de fusie van enkele clubs uit Herstal (Herstal FC, Alliés Herstal, La Préalle FC en Milmort FC), en sloot zich in 1919 als Association Sportive Herstalienne aan bij de Belgische Voetbalbond. AS Herstalienne trad in 1922 voor het eerst aan in de nationale bevorderingsreeks (in die tijd de Tweede Klasse). De ploeg eindigde weliswaar bij de laatsten, maar door het invoeren van een tweede bevorderingsreeks het volgend seizoen, bleef Herstalienne in Bevordering. De club draaide er de volgende drie seizoenen goed mee, en eindigde telkens als vijfde in zijn reeks.

In 1926 kwam er een derde nationale niveau bij. Er was opnieuw slechts één reeks op het tweede nationale niveau, de Eerste Afdeeling, en er kwam een derde nationale niveau (nu Derde Klasse) die toen drie Bevorderingsreeksen telde. In die ene reeks in Eerste Afdeeling eindigde Herstalienne dat seizoen als op twee na laatste. De club degradeerde naar Bevordering.

Herstalienne draaide meerdere seizoenen vlot mee in zijn reeks, tot men in 1934 er eindelijk in slaagde reekswinnaar te worden. De club promoveerde na zeven seizoenen opnieuw naar de Eerste Afdeeling. Men kon er zich echter slechts twee seizoenen handhaven. In 1936 eindigde Herstal niet alleen bij de laatsten van zijn reeks, bovendien werden twee punten afgenomen omwille van omkoping, en de club werd weer naar Bevordering verwezen. Twee jaar later eindigde men ook daar op een degradatieplaats, en Herstalienne verdween naar de regionale reeksen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon de club opnieuw zijn plaats innemen in de nationale bevorderingsreeksen. Herstal draaide er mee in de middenmoot tot na de oorlog. In 1947 eindigde de ploeg al op een derde plaats; in 1948 strandde men nog als tweede op met evenveel punten als reekswinnaar CS Verviétois; maar in 1949 pakte Herstalienne uiteindelijk wel reekswinst. De club promoveerde na tien jaar opnieuw naar de Eerste Afdeeling.

Herstalienne bleef drie jaar spelen in Eerste Afdeeling. In 1952 werden door de voetbalbond echter weer competitiehervormingen doorgevoerd. Er waren voortaan vier nationale niveaus. Bovendien was er voortaan weer slechts een reeks in Eerste Afdeeling; het aantal clubs werd er gehalveerd van 16 naar 32. Hoewel Herstalienne dat seizoen als 12de van de 16 teams eindigde, moest men door de inkrimping noodgedwongen weer degraderen naar Derde Klasse. In 1951 was de club koninklijk geworden en heette sindsdien AS Herstallienne SR.

Herstalienne probeerde aanvankelijk terug te keren naar Tweede Klasse. Het eerste seizoen in Derde strandde de ploeg als tweede op amper één puntje van reekswinnaar Tubantia FC, dat met de promotie ging lopen. Het jaar nadien, in 1954, eindigde men weer als tweede, ditmaal op drie punten van SRU Verviers. Daarna lukte het echter niet meer mee te strijden bovenaan. In 1957 kon men zelfs maar nipt degradatie vermijden; het jaar nadien eindigde men echter als voorlaatste en Herstalienne degradeerde naar Bevordering (Vierde Klasse).

In Vierde Klasse ging het nauwelijks beter, en Herstal werd een modale middenmoter. Enkel in 1961 kon men een tweede plaats bemachtigen, maar dit was op ruime afstand van reekswinnaar RAEC Mons. Twee jaar later eindigde men daarentegen zelfs als voorlaatste. Herstalienne degradeerde opnieuw weg uit de nationale reeksen en zakte verder weg naar Eerste Provinciale. Na vier seizoenen kon Herstal weliswaar in 1967 de terugkeer in de nationale Vierde Klasse afdwingen.

Herstal speelde er enkele seizoenen met afwisselend succes, tot men in 1973 er nog eens in slaagde de titel te pakken. Na 15 jaar promoveerde de club nog eens naar Derde Klasse. Het succes was echter van korte duur, want na amper één seizoen degradeerde Herstalienne weer naar Vierde. Drie jaar later volgde ook daar weer een degradatie. De club zakte weer naar de provinciale reeksen. Het duurde tot de jaren 80 eer Herstal nog eens opnieuw nationaal voetbal kon spelen. Na zes seizoenen Provinciale, bereikte men in 1983 weer de Vierde Klasse. Het bleef er echter moeilijk voor Herstal, en in 1986 zakte men alweer. Na een jaar kon men nog even een seizoen terugkeren naar Vierde Klasse, maar in 1988 zakte de club uiteindelijk voor lange tijd weg uit de nationale reeksen.

Ook in het provinciale voetbal was de club wisselvallig. Zo kende de club een moeilijk periode rond de millenniumovergang. In 1999 was Herstalienne gedegradeerd van Eerste naar Tweede Provinciale; in 2003 zakte men zelfs even weg naar Derde Provinciale. Na een titel kon men weliswaar na één seizoen terugkeren naar Tweede.

In 2009 fusioneerde AS Herstalienne met de jongere club JS Molise-Herstal. Jeunesse Sportive Molise-Herstal was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 8737. De fusieclub speelde verder als FC Herstal met stamnummer 82 en trad aan in Tweede Provinciale. Clubkleuren werden het rood van AS en het zwart van JSMH.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers
 Sylvester Bernacki later Charleroi SC
 Louis Bayens voor WO II
 Jean Demarteau voor WO II
 Jacques Frenay voor WO II
 Joseph Jansen voor WO II
 Henri Schraeyen voor WO II

Externe links
 Officiële website

Sport in Herstal
Herstal
Sportvereniging in Luik (provincie)